Pete peut désigner :
 surnom de , Pierre en anglais ;
 Pete., un groupe de musique rock ;
 St. Pete, surnom de St. Petersburg en Floride aux États-Unis ;
 PETE, une abréviation pour polytéréphtalate d'éthylène mais que l'on désigne plus communément avec l'abréviation PET.

Personnes
 Pete Best (1941-), un batteur anglais qui fut le batteur des Beatles avant Ringo Starr ;
 Pete Fountain (1930-), un clarinettiste et saxophoniste de jazz américain.
 Mr. Pete (1980-), acteur de films pornographique américain

Toponymes
 Pete, commune de la ville d’Aru en République démocratique du Congo.
 Pete Bakundu, un village du Cameroun.